Příjmení Donovan nosí více různých osobností:

 Donovan (* 1946) – skotský zpěvák, písničkář a básník
 Edward Donovan (1768–1837) – anglo-irský spisovatel, cestovatel a amatérský zoolog
 James B. Donovan (1916–1970) – americký právník, důstojník a politický vyjednávač
 Jason Donovan (* 1968) – australský zpěvák a herec
 Landon Donovan (* 1982) – americký fotbalista
 Marion Donovan (1917–1998) – americká podnikatelka, známá svými vynálezy
 Shaun Donovan (* 1966) – americký politik
 Tate Donovan (* 1963) – americký herec a režisér
 William Joseph Donovan (1883–1959) – americký voják, právník a zpravodajský důstojník, který v době druhé světové války vedl OSS

jiné významy
 Michael Donovan – fiktivní postava z povídek spisovatele Isaaca Asimova
 Ray Donovan – hlavní postava a zároveň název amerického kriminálního televizního seriálu z let 2013–2020

Irská příjmení